

Storia 

 Jom – Guerrieri mercenari vichinghi

Codici 
 JOM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Njombe (Tanzania)